La Liga Leumit 2008-2009 è stata la 53ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 9ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playoffs

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
Liga Leumit 2008-2009